L'Exécuteur des ténèbres est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet, écrit et publié en 1990.

Personnages

Les enquêteurs 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Richard Hochet, père de Ric

Suspects et victimes 
 Rudolf Valentin : malfrat, victime de l'Exécuteur
 Jimmy : malfrat, victime de l'Exécuteur
 Nicolas Colinet : médecin psychiatre, ami de Rudolf Valentin
 « Le Grêlé » : ancien malfaiteur qui sort de prison , son surnom est dû aux marques qui couvrent son visage (petite vérole)
 Éva Valentin : épouse de Rudolf Valentin

Autres personnages 
 Membres des services secrets ; on ignore leur identité.

Lieux de l'action 
 Paris
 Étretat
 Marseille

Résumé

Un malfaiteur étrange et mystérieux 
Cette section résume les planches 1 à 15.

Le récit commence par un faux cambriolage de la maison de Ric Hochet, organisé par Richard, le père de Ric, accompagné d'un ami, Rudolf Valentin (planches 1 à 3).

Richard a créé une sorte d'Amicale d'anciens malfaiteurs repentis. Le groupe, qui s'amuse à faire des casses bidon « pour garder la main », est victime d'un chantage de la part d'un inconnu qui se surnomme « l'Ange exécuteur » ou « l'Exécuteur des ténèbres ». Il menace de tuer les malfaiteurs pour les châtier de leurs fautes. Cet individu semble doué de pouvoirs surhumains : il grimpe aux façades, apparaît et disparaît à volonté, et lance une sorte de rayon qui électrocute la victime. Rudolf Valentin disparaît de son domicile. Lors d'une réunion de l'Amicale des anciens voleurs, les fusibles sautent et Jimmy est attaqué au point qu'on le croit mort. L'Exécuteur envoie un gaz dans le local de réunion. Les participants quittent rapidement les lieux et y reviennent quand le gaz s'est dissipé : Jimmy est revenu à lui et parle de l'Exécuteur. Le groupe se disperse au moment où le commissaire Bourdon, appelé sur les lieux, se présente (planches 4 à 15).

Nouvelles attaques et événements étranges 
Cette section résume les planches 16 à 40.

Ric enquête et apprend que Rudolf travaillait pour les services spéciaux, pour quelques sales besognes. Ric est attaqué et manque être tué dans un assassinat au lasso (planches 16 à 19). 

L'épouse de Rudolf est victime de l'Exécuteur (planches 20 à 24). Quelques jours plus tard, au cours d'une simulation de cambriolage près d'Étretat, Jimmy disparaît et semble s'être volatilisé : on ne retrouve que ses habits au bas d'une falaise. C'est ensuite Richard qui disparaît, puis le Dr Nicolas Colinet (planches 25 à 32). On signale à Marseille qu'un touriste britannique, John Crosby, a pu être la victime possible de l'Exécuteur. Ric et Bourdon se rendent à Marseille en TGV : l'homme se jette du haut du toit d'un hôtel ; il a été poussé par l'Exécuteur. Mais à la surprise de tous, « John Crosby » se révèle être Rudolf Valentin, et Rudolf était déjà mort avant de tomber du toit (planches 33 à 36).

Jimmy est lui aussi retrouvé mort après s'être jeté du premier étage de la Tour Eiffel, sous une fausse identité. Ric organise une réunion avec les différents protagonistes rencontrés, qui déclarent avoir peur et souhaiter une protection impérative. Alors que Ric travaille à la rédaction d'un article dans les locaux de la Rafale, il est agressé par l'Exécuteur et forcé de monter sur le toit du journal et de faire une déclaration mystérieuse, comme s'il avait été hypnotisé. Lorsque Bourdon et Ledru montent sur le toit, Ric a disparu (planches 37 à 40).

Dénouement et révélation de l'identité de l'Exécuteur 
Cette section résume les planches 41 à 44.

Ric est en fait séquestré avec son père Richard dans une grotte des falaises d'Étretat. Tous deux parviennent à assommer leur geôlier. Ils retournent au repaire de l'Amicale pour confondre les coupables : le plan avait été mis au point par le Dr Colinet, avec la complicité du Grêlé et d'Eva. Le plan était simple : il s'agissait de faire disparaître, avec leur total accord, Rudolf et Jimmy dans l'optique qu'ils repartent sur de nouvelles bases dans une nouvelle vie, puis de les assassiner. Chacun y trouvait son compte : vengeance à l'égard de Jimmy (Colinet), assurance sur la vie de Jimmy (Le Grêlé), héritage de Rudolf (Eva).

Remarques 
 Le personnage Horace Valmont (l'un des voleurs de l'Amicale fondée par Richard) fait référence à un pseudonyme utilisé par Arsène Lupin dans le recueil Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur.
 L'identité du personnage de Rudolf Valentin évoque l'acteur Rudolph Valentino (1895-1926).
 Le moyen technique par lequel « l'Exécuteur » avait envoyé sa décharge paralysante et incapacitante sur Ric et Richard n'est pas du tout expliqué lors de la résolution de l'énigme.

Notes et références

Voir aussi 
 La Liste mortelle : autre album de Ric Hochet dans lequel Richard fait appel à des amis voleurs pour venir en aide à Ric et à la police.

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1990